Municipio de Fancy Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fancy Creek (condado de Sangamon, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Sangamon.
 Municipio de Fancy Creek (condado de Riley, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Riley.